Helbigsdorfer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Helbigsdorfer Bach (Triebisch), Zufluss der Triebisch, Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 
 Helbigsdorfer Bach (Zethaubach), Zufluss des Zethaubachs, Mulda/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen